C15 steht für:
 Citroën C15, Kastenwagen aus den 1980er Jahren
 Chrysler C15, PKW-Modell aus den 1930er Jahren
 HMS Manchester (C15), Leichter Kreuzer der Town-Klasse der britischen Royal Navy während des Zweiten Weltkrieges
 McMillan Tac-50, Bezeichnung der kanadischen Streitkräfte des Scharfschützengewehrs
 Warmgerätestecker für elektrische wärmeerzeugende Geräte
 unlegierten Einsatzstahl mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,15 Massenprozent
 Caldwell 15, ein planetarischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C-15 steht für:
 USS Des Moines (C-15), Geschützter Kreuzer der Denver-Klasse der United States Navy
 tschechoslowakische Nachkriegs-Typbezeichnung der Gotha Go 145

C15